Aigla (kćer Heliosa), (grč. Αιγλη/ Aigle)  (lat. Aegle) - Jedna od Heliosove tri kćeri
 Aigla (nijada), (grč. Αιγλη/ Aigle)  (lat. Aegle) - Najljepša nijada.
 Aigle (Švicarska), mjesto u švicarskom kantonu Vaud-u
 L’Aigle (Meteorit) je meteorit
 Aigle (moda), francuska modna marka